Dum steht für:

 Dum (Kié-Ntem), Ort in Afrika

Dum ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Heinz Dum (1906–1986), nationalsozialistischer Kreisleiter im Kreis Krems
 Jasmine Dum-Tragut (* 1965), österreichische Armenologin
 Manfred Dum (* 1961), deutscher Fußballspieler
 Sascha Dum (* 1986), deutscher Fußballspieler

dum steht für:
 Mittelniederländisch (ISO-639-3-Code)

DuM steht für:
 Datenaustausch und Mengenbilanzierung, siehe Marktregeln für die Durchführung der Bilanzkreisabrechnung Strom (MaBiS)

DUM steht für:
 DUM (Das ultimative Magazin), eine Zeitschrift für Literatur aus Langenlois in Niederösterreich

Siehe auch:
 Dummheit
 Duhm

Abkürzung